

Littérature 
 Dans le cycle arthurien, Pelleas ou Pellès est un des noms du Roi pêcheur, gardien du Graal à Corbenic, dans le Palais Aventureux ;
 Le Prix Pelléas, un prix littéraire français.

Titres

Divers 
 , cratère d'impact sur Éros ;
 Les Films Pelléas, une société de production cinématographique française.

Voir aussi